Lipnice může být:

rod rostlin
 Lipnice (rod rostlin) – rod trav z čeledi lipnicovité

sídlo
 Lipnice (Český Rudolec) – část obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec
 Lipnice (Dvůr Králové nad Labem) – část města Dvůr Králové nad Labem v okrese Trutnov
 Lipnice (Jílovice) – část obce Jílovice v okrese České Budějovice
 Lipnice (Kunratice) – část obce Kunratice v okrese Děčín
 Lipnice (Spálené Poříčí) – část obce Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih
 Lipnice nad Sázavou – město v okrese Havlíčkův Brod se stejnojmenným hradem
 Lipnice (Vintířov) – zaniklá vesnice v okrese Sokolov
 Lipnice (Štěchovice) – samota u Štěchovic v okrese Strakonice

hrad
 Lipnice nad Sázavou (hrad) – hrad v obci Lipnice nad Sázavou

řeka
 Lipnice (řeka) – řeka v okrese Jindřichův Hradec

jiný význam
 Prázdninová škola Lipnice – spolek, zaměřený na specifický způsob sebepoznání, rozvoje a vzdělávání

Externí odkazy 
  (o Lipnici u Štěchovic v okrese Strakonice)
 

Rozcestníky - místopisné jméno